Гамаюн:
 Гамаюн — мифическая райская птица в русской культуре.
 «Гамаюн» — именное название 6-фунтовой пищали, 1690 года.
 «Гамаюн» — русский эмигрантский поэтический кружок в Белграде в 1923—1925 годах.
 «Гамаюн» — название масонских лож.
 Гамаюн — представитель народа гамаюне, проживающий в Калужской области и в Нижнесергинском районе.

Фамилия 
 Гамаюн, Валерий Анатольевич (род. 1940) — российский дипломат.
 Гамаюн, Василий Илларионович (1921—1944) — лейтенант, Герой Советского Союза.